Anasosopo ist der Name von:
 Anasosopo (Amerikanisch-Samoa), eine Ortschaft auf Amerikanisch-Samoa
 Anasosopo Point, ein Kap auf Amerikanisch-Samoa
 Anasosopo Stream, ein Fluss auf Amerikanisch-Samoa